Die Liste der Schachgroßmeister führt sämtliche Schachspieler auf, die den Titel des Großmeisters (GM) erhalten haben. Er ist neben dem Weltmeistertitel der höchste Titel im Schach und wird vom Weltschachbund FIDE nach bestimmten Kriterien auf Lebenszeit vergeben. Träger und Trägerinnen des Ehrengroßmeistertitels, des Großmeistertitels der Frauen und des Fernschach-Großmeistertitels werden in der Liste nicht berücksichtigt.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 14. März 2023. Zu diesem Zeitpunkt gab es 1779 Großmeister, 205 sind mittlerweile verstorben. Mit rund 220 Spielern sind die meisten Großmeister für den russischen Verband aktiv, für Deutschland sind es 92 Spieler.



Historische Entwicklung 
27 von der FIDE ausgewählte Spieler erhielten 1950 als Erste den Titel. Die Marke von 100 Großmeistern wurde 1967, also 17 Jahre nach Beginn der Titelvergabe erreicht; bis zum 200. Titelträger dauerte es nur 12 Jahre, also bis 1979. 2004 erreichte die Anzahl 1000 Großmeister; bis zur Marke von 1100 vergingen nur zwei Jahre bis 2006. Insgesamt lässt sich somit eine inflationäre Entwicklung der Titelträger erkennen, deren Ursachen jedoch unklar sind. Mit 91 neuen Großmeistern ist 2007 das Jahr mit den meisten Ernennungen. 1969 ist das einzige Jahr, in dem gar kein neuer Großmeister ernannt wurde.

Nona Gaprindaschwili war 1978 die erste Frau, die den allgemeinen Großmeistertitel erhielt. Anfang Januar 2018 enthielt die FIDE-Liste 1594 aktive Großmeister, davon waren 1559 männlich und 35 weiblich.

Der zum Zeitpunkt des Titelerwerbs jüngste Großmeister ist bisher Abhimanyu Mishra mit 12 Jahren, 4 Monaten und 25 Tagen, der 2021 Sergei Karjakin ablöste, welcher 2002 seine letzte erforderliche Titelnorm mit 12 Jahren und 7 Monaten erzielt hatte. Der älteste Spieler, der den GM-Titel erhielt, war Jacques Mieses, der im Alter von 85 Jahren 1950 zu den 27 Spielern gehörte, denen die FIDE in Anerkennung früherer Leistungen den Titel verlieh.

Liste 
 Name: Nennt den Namen des Großmeisters, wie er in deutscher Transkription geschrieben wird.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Großmeisters; bei Spielern, bei deren Geburt noch der julianische Kalender in Anwendung war, wird ebenfalls das gregorianische Datum verwendet.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Großmeisters.
 Steht als Datum "00.00." mit einer folgenden Jahreszahl, so ist zwar das Geburts- bzw. Todesjahr bekannt, nicht jedoch das genaue Datum.
 Ernannt: Nennt das Jahr, in dem der Spieler den Großmeistertitel verliehen bekam.
 Land: Nennt das Land, für dessen Verband der Großmeister spielberechtigt ist. Bei verstorbenen Großmeistern wird das Land angegeben, für das der Großmeister spielberechtigt war, als ihm der GM-Titel verliehen wurde.
 m/w: Gibt das Geschlecht des Großmeisters an.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Siehe auch 
 Super-Großmeister
 Liste der Schachspieler mit einer Elo-Zahl von 2700 oder mehr
 Liste der Schachgroßmeister der Frauen
 Liste der Ehren-Großmeister im Schach
 Liste der Fernschach-Großmeister
 Liste der Internationalen Meister
 Liste der Internationalen Meister der Frauen

Weblinks

Quellen 
 Datenbank der FIDE mit allen lebenden Großmeistern
 Willy Iclicki: FIDE golden book 1924–2002. Euroadria, Ljubljana 2002,  (gesamte Historie der FIDE bis einschließlich 2001, anlässlich der Schacholympiade 2002, mit Unterstützung des FIDE-Präsidenten Kirsan Iljumschinow herausgegeben)
 Gino Di Felice: Chess International Titleholders, 1950–2016. McFarland & Co., 2017, ISBN 978-1-4766-7132-1.

Einzelnachweise 

Grossmeister
!Grossmeister
Schachgrossmeister